Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française,  qui a participé à l'expédition de Madagascar de 1895-1896.

Création et différentes dénominations
 1793 : 
 Création de la  de première formation et de la  de première formation
 1796 : Les  et  n'ont pas été formées. Le  est resté vacant.
 1895 : formation du 
 Avant 1914 : Dissous

Chefs de corps
Le régiment est commandé par le colonel Gillon, mort de maladie le  et remplacé par le lieutenant-colonel Bizot.

Historique des garnisons, combats et batailles du  RI

Guerres de la Révolution et de l'Empire

1895 à 1914 
Le  d'infanterie est formé, en 1895, à Lyon, à partir de compagnies issues de 12 régiments d'infanterie métropolitains pour participer à l'expédition de Madagascar de 1895 :

Le régiment reçoit son drapeau des mains du président Félix Faure le  au camp de Sathonay.

Le , 400 hommes de troupe appartenant au  d’infanterie venant de Lyon et 150 appartenant au  de chasseurs à pied venant de Grenoble, s’embarquent à Marseille à bord du Vinh-Long.

Début , le  RI, décimé par les fièvres et maladies, n'existe plus en tant que force combattante.

Drapeau
Le drapeau du régiment porte l'inscription Madagascar 1895.

Notes et références

Sources et bibliographie 
 .
   Historiques des corps de troupes

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des régiments français
 Liste des grades dans l'armée française

Lien externe 
 Adolphe Badin, .

INF, 200